Vallauri – famiglia italiana di origine piemontese
 Giancarlo Vallauri – scienziato e ammiraglio italiano
 Luigi Lombardi Vallauri – filosofo e professore universitario italiano
 Mario Vallauri – filologo e orientalista italiano
 Tommaso Vallauri – filologo classico, latinista e politico italiano